Irem peut désigner :
 Irem : société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo ;
 IREM : Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques ;
 Irem, ou Iram, une cité antique en Arabie.